

Patronyme 

 André Escaro (né en 1928), dessinateur de presse français.

Toponyme 

 Escaro,  commune française des Pyrénées-Orientales.